Animal selvagem, um animal selvagem
Festival de Arte da Rede Estudantil, um festival de Educação do estado do Paraná
Calouro, designação para um estudante universitário novato
Feras (série de televisão), série de televisão brasileira
A Fera, uma telenovela mexicana
Fera da Penha, alcunha de Neyde Maria Maia Lopes, presa pela morte de uma criança de 4 anos

Personagens
A Bela e a Fera
Fera (Marvel Comics)
Fera B'Wana

Desambiguação